Снєгур Ігор Григорович ( 1935) — художник-абстракціоніст.
 Снєгур Мірча Іванович ( 1940) — президент Молдови.
 Снєгур Олександр Якович (1953—2015) — молдавський політик і підприємець, депутат молдавського парламенту.
 Олеся Снєгур — узбецька фігуристка, призер чемпіонатів Узбекистану.
 Снєгур Омелян Григорович — чабан колгоспу імені Фрунзе Катеринопільського району Черкаської області, Герой Соціалістичної Праці.

Див. також 
 Снігур (значення)